

Teatro
 Poliuto (Polyeucte) – tragedia di Corneille

Cinema 
 Polyeucte – film del 1911 diretto da Camille de Morlhon
 Polyeucte – film del 2005 diretto da Christophe Atabekian

Musica 
 Polyeucte – opera di Charles Gounod del 1878
Polyeucte – ouverture di Paul Dukas del 1891